Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 4 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en Californie en 1997
Tennis en août 1997